Stan oblężenia – francuski film fabularny z 1972 roku w reż. Costy Gavrasa
 Stan oblężenia – amerykański film fabularny z 1998 roku w reż. Edward Zwick